1394 км, 1394-й киломе́тр — топоним в России.

 1394 км — наименование остановочного пункта Нижнее Брагино Свердловской железной дороги до октября 2021 года. Код: 762662.
 1394 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в посёлке Новосергиевка Оренбургской области. Код: 811341.

Примечания